Lista piłkarzy włoskiego zespołu A.C. Milan w Reprezentacji Włoch.

Lista zawiera nazwiska piłkarzy, którzy wystąpili we włoskiej drużynie narodowej będąc w momencie rozegrania co najmniej jednego spotkania zawodnikami mediolańskiego klubu.

Wykaz zawodników 
Listę można sortować według kolumn. Lista zaktualizowana według stanu na 31 grudnia 2012.

Przypisy

Bibliografia

Zobacz też 
 Lista piłkarzy A.C. Milan
 Lista obcokrajowców w A.C. Milan
 Reprezentacja Włoch w piłce nożnej
 A.C. Milan

A.C. Milan
A.C. Milan